«Bodak Yellow» — песня американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би, вышедшая 16 июня 2017 года в качестве первого сингла на большом лейбле.
Трек получил несколько наград и номинаций, в том числе, награду «Сингл Года» (Single of the Year) на церемонии 2017 BET Hip Hop Awards.

История 
«Bodak Yellow» дебютировал на позиции № 85 и позднее достиг позиции № 1 в хит-параде Billboard Hot 100.

6 октября 2017 года Песня получила награду «Сингл Года» (Single of the Year) на церемонии 2017 BET Hip Hop Awards. «Bodak Yellow» получил две номинации на Грэмми в категориях Лучшее рэп-исполнение и Лучшая рэп-песня на 60-й церемонии Grammy Awards (2018)

Газета The Washington Post в лице своего редактора Chris Richards назвала эту песню лучшим хитом всего 2017 года. Издание Pitchfork также рассматривало её лучшей по итогам года в своём итоговом списке (100 Best Songs of 2017). Журнал Billboard поставил её на второе место в списке лучших песен 2017 года по мнению критиков (Billboard’s 100 Best Songs of 2017: Critics' Picks). Журнал Rolling Stone дал ей четвёртое место в итоговом годовом списке (50 Best Songs of 2017) и Entertainment Weekly — восьмое в своей тридцатке лучших (The 30 best songs of 2017).

Концертные выступления 
25 июня 2017 года Cardi B исполнила песню на церемонии 2017 BET Awards/ 18 июля певица исполнила «Bodak Yellow» на шоу The Wendy Williams Show. 7 августа представила песню на OVO Fest, ежегодном фестивале в Торонто, проводимым канадским рэпером Дрейком. Cardi B исполнила «Bodak Yellow» 27 августа 2017 года во время пре-шоу на церемонии 2017 MTV Video Music Awards.

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео выступил Picture Perfect, а премьера состоялась 25 июня 2017. Сцены клипа снимались в Дубае с верблюдами в пустыне. К 30 декабря 2017 года видео на YouTube просмотрели более 300 млн раз.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2017 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Песни 2017 года
Песни Карди Би
Синглы Atlantic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Хардкор-хип-хоп
Дебютные синглы 2017 года
Песни, написанные Карди Би